La saison 1926 du Championnat de Yougoslavie de football était la quatrième édition du championnat de première division en Yougoslavie. Sept clubs prennent part à la compétition, qui se déroule sous forme de coupe avec match simple. Les formations se sont qualifiées pour la phase finale par le biais des championnats régionaux.

C'est le club du Građanski qui remporte la compétition, en battant en finale le SK Jugoslavija, double tenant du titre. C'est le  de champion de Yougoslavie de l'histoire du club.

Les 7 clubs participants

Compétition

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Yougoslavie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Yougoslavie de football
Yougoslavie
1926 en Yougoslavie